Tlumící podložka neboli beránek tlumí náraz jezdce při dopadu na sedlo, používá se při parkurovém skákání. Skládá se z tlumící podložky – gelové nebo látkové a je obšitá pravým nebo falešným beránkem.

Koně